Rádio Nacional Gospel opera em frequência 920 kHz AM em São Paulo, e cobertura em toda a Grande São Paulo e também em 100.5 FM no Paraná com cobertura em todo o norte do estado, incluindo as cidades de Londrina e Maringá. Arrendada em abril de 2000 à Comunidade Cristã Paz e Vida Ministério Zona Sul (Pastor Hideraldo Pagliarin).

Apresenta uma programação variada, comandada por pastores e locutores e contando com a interatividade dos ouvintes de todas as denominações evangélicas. Entretenimento, notícias, música gospel de todos os gêneros.

Desde 2 de dezembro de 2011, opera também na frequência 100.5 FM no estado do Paraná, retransmitindo a programação gerada em São Paulo e com alguns programas locais.

Desde julho de 2013, a rede conta com a Nacional Gospel FM 102.1 de São Gonçalo do Amarante. Esta é também a segunda emissora em FM, já que o interior do Paraná conta com a Nacional Gospel FM 100.5 de Mandaguari. Na região de Natal, a rádio abrange cerca de 40 municípios calculado cerca de 2 milhões de habitantes.

Em São Paulo, a Nacional Gospel AM se mantém sempre entre as 15 rádios AMs mais ouvidas no ranking geral. 

Nacional Gospel
Estações de rádio fundadas em 2000